Дивизия СС:

 Дивизия СС «Галичина» — одна из дивизий Ваффен-СС нацистской Германии.
 Дивизия СС «Карпаты» — несозданная украинская горная дивизия в составе войск СС.